Die Saison 2014/15 der Handball-Bundesliga der Frauen war die 30. in ihrer Geschichte. 14 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Deutscher Meister wurde der Titelverteidiger aus dem Vorjahr, der Thüringer HC. Die letzten beiden Vereine müssen den Gang in die 2. Handball-Bundesliga antreten. Aufsteiger aus der 2. Liga des Vorjahres waren die Füchse Berlin, der SVG Celle und die HSG Bad Wildungen.

Modus 
Der Modus ist jeder gegen jeder mit einem Heim- und Auswärtsspiel. Die erstplatzierte Mannschaft der Abschlusstabelle ist deutscher Meister. Die letzten beiden Mannschaften steigen direkt in die 2. Liga ab. Bei Punktgleichheit entscheidet über die Platzierung die bessere Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz entscheidet der direkte Vergleich der punktgleichen Mannschaften untereinander. Falls dies zu keinem Ergebnis führt, werden Entscheidungsspiele angesetzt.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Vereine und Spielstätten 
In der nachfolgenden Tabelle stehen alle Vereine mitsamt den Heimspielstätten und den Kapazitäten.

Die Meistermannschaft

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga
 2. Handball-Bundesliga 2014/15
 3. Liga 2014/15 der Frauen
 DHB-Pokal der Frauen 2014/15

Weblinks 
 Handball-Bundesliga der Frauen
 Bundesligainfo

Einzelnachweise 

Handballsaison 2014/15
2014